Лажеш:

 Лажеш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Лажеш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.